Аббати () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Аббати, Джузеппе (1780—1850) — корсиканский офицер и филэллин, участник Греческой войны за независимость 1821—1829 годов, полковник армии Греческого королевства.
 Джузеппе Аббати (1836—1868) — итальянский художник.
 Пьетро Аббати (1768—1842) — итальянский математик.